Борисенко, Николай Иванович:
 Борисенко, Николай Иванович (1914—?) — советский виноградарь в Краснодарском крае, Герой Социалистического Труда.
 Борисенко, Николай Иванович (1949—2012) — депутат Государственной Думы России II созыва от КПРФ.
  (1935—1997) — министр статистики Украины.
 Борисенко, Николай Иванович (1900—1981) — лауреат Сталинской премии 1951 года.